Nicolaas Oosterbaan (ambtenaar), Nederlands journalist en ambtenaar
Nicolaas Oosterbaan (politicus), Nederlands Tweede Kamerlid namens de ARP